Мо́лли Па́ркер (; род. 30 июня 1972, Мейпл-Ридж, Канада) — канадская актриса, наиболее известная по ролям в фильмах «Острота ощущений» (1997) и «Плетёный человек» (2006), а также телесериалах «Дедвуд» (2004—2006) и «Затерянные в космосе» (2018—н.в.).

Биография 
Родилась в Мейпл-Ридж, Британская Колумбия. У неё есть младший брат Генри. С 3 до 17 лет занималась балетом. 

Дебютировала в кино в 1991 году. Снялась более чем в 100 фильмах и телесериалах.

Замужем за режиссёром, сценаристом и продюсером Мэттом Биссоннетте. 13 октября 2006 года у них родился сын Уильям.

Избранная фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Джини»
Киноактрисы Канады